Labyrinth è il secondo studio album della band progressive italiana Firehouse poi diventati Arachnes, pubblicato nel 1994.

Tracce
 I Need the Fire - 4.57
 Calling your Name  - 4.31
 In my Eyes - 3.45
 Striking - 3.35
 Running into Danger - 3.40
 The prince of Darkness - 1.30
 Labyrinth - 4.30
 A Dream Again  - 2.28
 Stonework - 1.25
 Fly by Night - 2.12
 The Reason of the Things  - 3.56
 The Color of your Kiss - 3.28

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, Organo Hammond
 Paola Casalini, basso, voce secondaria
 Gianluca Scollo, batteria, percussioni